Порфи́рий ( — «багряный») — мужское имя греческого происхождения.

Носители, известные по имени 
 Порфирий (232/233 — 304/306) — древнегреческий философ-неоплатонист, теоретик музыки, астролог, математик, ученик Плотина, автор его жизнеописания, издатель его сочинений, критик христианства.
 Порфирий (род. 1961) — предстоятель Сербской православной церкви с титулом Архиепископ Печский, Митрополит Белградско-Карловацкий, Патриарх Сербский.

 Порфирий Газский (прибл. 346—420) — епископ Газский, христианский святой.
 Порфирий Кавсокаливит (1906—1991) — иеромонах Константинопольской православной церкви, почитаемый как преподобный.
 Порфирий Эфесский (ум. 361) — раннехристианский мученик, лицедей.

 Порфирий (Александру) (род. 1970) — епископ Митрополичьего синода отеческого календаря Церкви истинно-православных христиан Греции, епископ Мартирупольский, викарий Авлонской и Виотийской митрополии.
 Порфирий (Гулевич) (1864—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Симферопольский и Крымский, новомученик.
 Порфирий (Карабиневич) (ошибочно Порфирий (Пашута); 1813—1865) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Полтавской, Олонецкой духовных семинарий, настоятель Соловецкого монастыря.
 Порфирий (Кириллов) (1775—1817) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Кирилло-Белозерского монастыря.
 Порфирий (Крайский) (1707—1768) — епископ Русской православной церкви, епископ Суздальский и Юрьевский, епископ Коломенский и Каширский, епископ Белгородский и Обоянский.
 Порфирий (Логофетис) (Порфирий II; 1859—1928) — епископ Иерусалимской православной церкви, архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский, предстоятель автономной Синайской православной церкви.
 Порфирий (Маничев) (1838—1912) — епископ Древлеправославной церкви Христовой, епископ Самарский, Симбирский и Уфимский.
 Порфирий (Марудас) (Порфирий I; 1831—1909) — епископ Иерусалимской православной церкви, архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский, предстоятель автономной Синайской православной церкви.
 Порфирий (Махериотис) (род.1966) — епископ Кипрской православной церкви, хорепископ Неапольский, викарий Кипрской архиепископии; представитель Кипрской православной церкви при Европейском Союзе.
 Порфирий (Павлинос) (Порфирий III; 1878—1968) — епископ Иерусалимской православной церкви, архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский, предстоятель автономной Синайской православной церкви.

 Порфирий (Плант) (род. 1952) — иеромонах Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе.
 Порфирий (Попов) (1825—1866) — архимандрит Русской православной церкви, патрист.
 Порфирий (Преднюк) (род. 1970) — епископ Русской православной церкви, епископ Лидский и Сморгонский.
 Порфирий (Скикос) (род. 1940) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Фиваидский, в 1997—1999 годах епископ Букобский.
 Порфирий (Соколовский) (1811—1865) — епископ Русской православной церкви, епископ Томский и Семипалатинский.
 Порфирий (Успенский) (1804—1885) — епископ Русской православной церкви, епископ Чигиринский, викарий Киевской митрополии; востоковед, византолог, археолог, основатель Русской духовной миссии в Иерусалиме.
 Порфирий (Фотиадис) (1800—1852) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Критский.
 Порфирий (Шутов) (род. 1965) — епископ Русской православной церкви, епископ Одинцовский, викарий патриарха Московского и всея Руси, наместник Соловецкого монастыря; директор Соловецкого историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

См. также 
 Порфирия
 Дерево Порфирия

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения